Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2019 des Damentennis in Moskau. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. Oktober 2019 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Moskau